Deux tournois de water-polo, un masculin et un féminin, sont disputés du 19 juillet au  lors des championnats du monde de natation 2009 à Rome.

Le stade nautique olympique de la capitale italienne, l’un des équipements majeurs du Foro Italico, est le cadre des épreuves de ces deux tournois. Il dispose de quatre piscines et, pour la tenue de ces championnats du monde, deux autres, temporaires, ont été installées.

L'équipe de Serbie remporte le titre chez les hommes en s'imposant d'un seul but d'écart, dans une finale âprement disputée face à celle d'Espagne. L'équipe de Croatie complète le podium.

Chez les femmes, le titre est remporté par l'équipe des États-Unis ; elle s'impose dans une finale très équilibrée face à celle du Canada. L'équipe de Russie monte sur la  du podium.

Calendrier

Tournoi masculin

Les équipes

Résultats

Tour préliminaire 

Pour chaque groupe, l'équipe classée première est qualifiée pour les quarts de finale ; les 4 autres places de ces quarts de finale sont attribuées au vainqueur de chacune des 4 rencontres opposant les équipes arrivées deuxième et troisième, selon le programme ci-après :
  du groupe A contre le  du groupe B,
  du groupe A contre le  du groupe B,
  du groupe C contre le  du groupe D,
  du groupe C contre le  du groupe D.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale

Places de  à

Places de  à

Places de  à

Places de  à

Classement général

Distinctions individuelles 

 Meilleur joueur : Filip Filipović 
 Meilleur attaquant : Filip Filipović 
 Meilleur gardien de but : Filippo Stampetti

Tournoi féminin

Les équipes

Résultats

Tour préliminaire 

Pour chaque groupe, l'équipe classée première est qualifiée pour les quarts de finale ; les 4 autres places de ces quarts de finale sont attribuées au vainqueur de chacune des 4 rencontres opposant les équipes arrivées deuxième et troisième, selon le programme ci-après :
  du groupe A contre le  du groupe B,
  du groupe A contre le  du groupe B,
  du groupe C contre le  du groupe D,
  du groupe C contre le  du groupe D.

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Phase finale

Places de  à

Places de  à

Places de  à

Places de  à

Classement général

Légendes 

 joués : nombre de matchs joués
 V : nombre de victoires
 N : nombre de matchs nuls
 D : nombre de défaites
 BM : nombre de buts marqués
 BE : nombre de buts encaissés
 DIF : différence de but

Voir aussi

Liens externes 

   Le programme du tournoi masculin sur le site des championnats du monde de natation
   Le programme du tournoi féminin sur le site des championnats du monde de natation 
 Résultats officiels, sur le site omegatiming.com 

Championnats du monde de natation 2009
Championnats du monde de water-polo
Monde 2009
Sport en Italie en 2009
Water-polo en 2009